Дедина је насељено место града Крушевца у Расинском округу. Према попису из 2002. било је 2775 становника (према попису из 1991. било је 2798 становника).

Демографија 
У насељу Дедина живи 2169 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 37,5 година (36,8 код мушкараца и 38,2 код жена). У насељу има 845 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,28.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Крушевац
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији